Ържаново може да се отнася за:

 Ържаново, село в община Кавадарци, Северна Македония;
 Ържаново, село в община Струга, Северна Македония.